Příjmení Holomek nosí více významných osobností:

 Karel Holomek (* 1937) – romský aktivista a politik, poslanec ČNR, syn Tomáše Holomka
 Patrik Holomek (* 1974) – český fotbalový útočník
 Pavel Holomek (* 1972) – československý fotbalista, útočník
 Tomáš Holomek (1911–1988) – český a československý právník romského původu, politik KSČ a poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění a České národní rady